Himno Istmeño () — державний гімн Панами. Композитор Сантос Хорхе Аматріаін написав його в 1897 році на вірші Геронімо Осса. У 1906 році гімн був затверджений на тимчасових підставах Національною асамблеєю.

Текст 
 Alcanzamos por fin la victoria
 En el campo feliz de la unión;
 Con ardientes fulgores de gloria
 Se ilumina la nueva nación.

 Es preciso cubrir con un velo
 Del pasado el calvario y la cruz;
 Y que adorne el azul de tu cielo
 De concordia la espléndida luz.

 El progreso acaricia tus lares.
 Al compás de sublime canción,
 Ves rugir a tus pies ambos mares
 Que dan rumbo a tu noble misión.

 En tu suelo cubierto de flores
 A los besos del tibio terral,
 Terminaron guerreros fragores;
 Sólo reina el amor fraternal.

 Adelante la pica y la pala,
 Al trabajo sin más dilación,
 Y seremos así prez y gala
 De este mundo feraz de Colón.

Посилання 
 http://david.national-anthems.net/pa.htm
  Himno Nacional de Panamá
  Himno Nacional de Panamá
Панама